Orsi ist ein italienischer Familienname, der zuerst in Forlì in der norditalienischen Region Emilia-Romagna nachgewiesen ist. Der Name ist über Orso abgeleitet von dem lateinischen Namen Ursus mit der Bedeutung „Bär“.

Außerdem ist Orsi eine Kurzform des ungarischen weiblichen Vornamens Orsolya.

Namensträger

Familienname 
 Adolfo Orsi (1888–1972), italienischer Unternehmer, Präsident von Maserati (1937–1968)
 Fabio Orsi (* 1979), italienischer Musiker
 Fernando Orsi (* 1959), italienischer Fußballspieler und -trainer

 Giuseppe Orsi (* 1945), italienischer Manager
 Marco Orsi (* 1990), italienischer Freistilschwimmer
 María Cristina Orsi (* 1947), argentinische Botanikerin und Forschungsreisende
 Paolo Orsi (1859–1935), italienischer Archäologe
 Paolo Orsi Mangelli (1762–1846), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Pietro Orsi (1863–1946), italienischer Politiker, ernannter Bürgermeister (Podestà) Venedigs (1926–1929)
 Raimundo Orsi (1901–1986), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Viktoria Orsi Toth (* 1990), italienische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Firmenname 
 Orsi Trattori, Traktorenmarke in Tortona bei Alessandria, Italien

Siehe auch 
 D’Orsi

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname
Weiblicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Ungarischer Personenname